Dellsperger ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Dellsperger (1947–2013), Schweizer Eishockeyspieler
 Rudolf Dellsperger (* 1943), Schweizer Theologe 
 Urs Dellsperger (* 1963), Schweizer Triathlet
 Yvonne Dellsperger (* 1974), Schweizer Germanistin